Список ссавців Румунії містить перелік видів, зареєстрованих на території Румунії (центральна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 16 видів ряду Хижі (Carnivora), 8 — ряду Cetartiodactyla, 28 — Рукокрилі (Chiroptera), 9 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 29 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 104 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває на межі зникнення, 1 — під загрозою зникнення, 6 є уразливими, 11 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Румунія
Фауна Румунії
Списки:Румунія